Deutsches Haus steht für:

Allgemein:
 Deutsches Haus, ein Wohnhaus des Deutschen Ordens, siehe Liste der Kommenden des Deutschen Ordens

Bauwerke in Deutschland:
 Hotel Deutsches Haus (Alsleben), Sachsen-Anhalt
 Deutsches Haus (Bergisch Gladbach)
 Deutsches Haus in Bremen, siehe Rathscafé/Deutsches Haus
 Deutsches Haus in Dargun, siehe Schloßstraße 50 (Dargun)
 Deutsches Haus (Dinkelsbühl), Patrizierhaus aus dem 15. Jahrhundert
 Gaststätte Zum deutschen Haus (Dortmund)
 Deutsches Haus (Flensburg), vom Deutschen Reich 1927 gestifteter Mehrzweckbau für öffentliche Veranstaltungen in Flensburg
 Hotel Deutsches Haus in Friedrichshafen, siehe Geschichtspfad Friedrichshafen#Ehemaliges Hotel Deutsches Haus – Tafel 3.2
 Deutsches Haus (Marienfeld), ehemaliges Hotel und Restaurant in Nordrhein-Westfalen
 Deutsches Haus (Rehna), Fachwerkhaus und Baudenkmal in Rehna
 Deutsches Haus (Wellerode), ehemaliges Restaurant in Hessen, siehe Wellerode #Deutsches Haus
 Deutsches Haus (Wolfen), Hotel in der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt

Bauwerke außerhalb Deutschlands:
 Deutsches Haus (Agra), ehemaliges Sanatorium am Lago di Lugano in der Schweiz
 Deutsches Haus (Brünn), ehemaliges Vereinshaus des gleichnamigen Vereins in Brünn
 Deutsches Haus Gliwice, Polen, ehemaliges Hotel, siehe Ring (Gliwice) #Nr. 18, Deutsches Haus
 Deutsches Haus Ho Chi Minh City, Gebäudekomplex in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
 Deutsches Haus der Republik Tatarstan in Kasan, Russland
 Deutsches Haus (New York City), Stätte zur Förderung der deutsch-amerikanischen Beziehungen
 Deutsches Haus (Olympia), offizielles DOSB-Haus bei Olympischen Spielen
 Deutsches Haus (Prag), ehemaliges Vereinshaus des gleichnamigen Vereins in Prag
 Deutsches Haus (Theben), Grabungshaus des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo in Theben
 Deutsches Haus (Znojmo), ehemaliges Vereinshaus des gleichnamigen Vereins in Znaim, Tschechien

Weiteres:
 Deutsches Haus, Roman von Annette Hess aus dem Jahr 2018

Siehe auch:
 Deutschhaus
 Deutschordenshaus
 Deutschlandhaus
 Zum deutschen Haus